Schoßbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Schoßbach (Erharting), Dorf der Gemeinde Erharting, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Schoßbach (Gemeinde Wolfsberg), Ortschaft und Katastralgemeinde der Stadt Wolfsberg, Bezirk Wolfsberg, Kärnten

Fließgewässer:
 Schoßbach (Isen), linker Zufluss der Isen in Erharting, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Schoßbach (Mühlenbach), linker Zufluss des Mühlenbachs (zum Rotbach) nach Schützendorf, Stadt Mechernich, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Schoßbach (Prien), linker Zufluss der Prien bei Hainbach, Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schoßbach (Schirnbach), rechter Zufluss der Schirnbachs zwischen der Kratzermühle und der Bodenmühle von Rüdenhausen, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Schoßbach (Schwarzenbach), linker Zufluss des Schwarzenbachs (zum Münzbach, zur Prims) vor Braunshausen, Gemeinde Nonnweiler, Landkreis St. Wendel, Saarland

Siehe auch:
 Schößbach, rechter Zufluss der Aurach (zur Regnitz nahe Pettstadt) in Kirchaich, Gemeinde Oberaurach, Landkreis Haßberge, Bayern